Stadler kan avse:

 Stadler Rail – en schweizisk tillverkare av spårbundna fordon
 Stadler Flirt – en typ av elektrisk motorvagn för järnväg
 Mount Stadler –  ett berg i Antarktis

Personer
 Craig Stadler (1953–), en amerikansk professionell golfspelare
 Maximilian Stadler – (1748–1833), österrikisk tonsättare

ru:Штадлер